Sundance steht für:
 Sonnentanz (engl. Sun dance), einen kulturell bedeutenden Tanz mehrerer Völker der Prärieindianer

und davon abgeleitet wurde Sundance der Name mehrerer Orte in Nordamerika

 Sundance (Utah), bekannt als Skigebiet und für das teilweise dort stattfindende Filmfestival

 Sundance (Wyoming)
 Sundance (Manitoba), Kanada

sowie:

 Sundance Film Festival, ein US-amerikanisches Filmfestival

Sundance (Computerspiel) aus dem Jahr 1979
Sundance (Hardware) Firma für Signalverarbeitungselektronik
Sundance (Band)
 Plymouth Sundance, ein Automodell
Sundance Kid, Spitzname von Harry Alonzo Longabaugh, einem US-amerikanischen Gesetzlosen 
SundanceTV,  ein US-amerikanischer Fernsehsender